Макам:

 Макам — термин в арабской и турецкой традиционной (профессиональной) музыке.
 Макам — в суфизме духовное состояние на пути самосовершенствования.

См. также 
 Макам Ибрахима — место в пределах комплекса Мечеть аль-Харам.